Das Dameneinzel der French Open 2014 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidigerin war Serena Williams, die in der zweiten Runde ausschied. Siegerin wurde Marija Scharapowa, die im Finale Simona Halep mit 6:4, 6:75, 6:4 besiegte.

Qualifikation 
Die Qualifikation der French Open fand für die Damen vom 21. bis zum 23. Mai 2014 statt. Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
2014